Adriana Sivieri – attrice italiana
 Cristina Sivieri Tagliabue – giornalista, scrittrice e imprenditrice italiana
 Ippolito Sivieri – gesuita e docente italiano
 Mario Rino Sivieri – vescovo cattolico italiano